Barabasz – postać biblijna, imię z Nowego Testamentu

 Barabasz – wieś w Rosji
 Filmy
 Barabasz - szwedzki film z 1953 roku wyreżyserowany przez Alfa Sjöberga na podstawie powieści Pära Lagerkvista
 Barabasz – włoski film z 1961 roku, wyreżyserowany przez Richarda Fleischera
 Barabasz – włosko-amerykański film telewizyjny z 2012 roku, wyreżyserowany przez Rogera Younga

 Literatura
 Jezus Barabasz – powieść z 1928 napisana przez Hjalmara Söderberga

 Osoby o nazwisku „Barabasz”
 Bogusław Barabasz (1949–2010) – zootechnik, profesor zwyczajny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 Feliks Barabasz (1918–1982) – polski działacz społeczny
 Iwan Barabasz (zm. 1648) – kozak rejestrowy, pułkownik czerkaski wojsk zaporoskich
 Jakub Barabasz (zm. 1658) – ataman koszowy wojska zaporoskiego
 Ołeksa Barabasz – poseł do Sejmu Krajowego Galicji VI kadencji (1889–1895), włościanin z Bohorodczan Starych
 Stanisław Barabasz (1857–1949) – polski architekt, malarz
 Tatjana Awierina-Barabasz (1950–2001) – radziecka łyżwiarka szybka
 Wiktor Barabasz (1855–1928) – polski pianista, dyrygent

 Osoby o pseudonimie „Barabasz”
 Barabasz – właśc. Marian Sołtysiak, dowódca partyzancki Armii Krajowej